

Presentación previa 
Robert Lindstedt y Sergiy Stakhovsky eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Nicholas Monroe y Aisam-ul-Haq Qureshi ganaron el título tras derrotar en la final Chris Guccione y André Sá.

Cabeza de serie

  Nicholas Monroe /  Aisam-ul-Haq Qureshi (Campeones)
  Chris Guccione /  André Sá (Finalistas)

<ol start=3>
  Colin Fleming /  Neal Skupski ''(Semifinales)
  Leander Paes /  Lukáš Rosol ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Irving Tennis Classic 2016